Цельсий (швед. Celsius) — шведская фамилия.

Известные носители:

 Цельсий, Андерс (1701—1744) — шведский астроном, геолог и метеоролог, в честь которого названа шкала измерения температуры; племянник Улофа Цельсия.
 Цельсий, Магнус Николай (1621—1679) — шведский астроном и математик; отец Улофа Цельсия.
 Цельсий, Нильс (1658—1724) — шведский астроном, сын Магнуса Николая Цельсия.
 Цельсий, Улоф (1670—1756) — шведский теолог, ботаник, историк, востоковед.
  (1716—1794) — шведский историк, церковный и политический деятель; сын Улофа Цельсия.
 Цельсий, Юхан (1660—1710) — шведский поэт, сын Магнуса Николая Цельсия.

См. также 
 Назарий и Цельсий
 Градус Цельсия — одна из единиц измерения температуры.
 Celsius Network — американо-израильская криптовалютная платформа (криптозаёмщик)

Примечания